Kipruto ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Kipruto (* 1992), kenianischer Langstreckenläufer
 Ben Chebet Kipruto (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Benson Kipruto (* 1991), kenianischer Marathonläufer
 Brimin Kiprop Kipruto (* 1985), kenianischer Hindernisläufer
 Conseslus Kipruto (* 1994), kenianischer Leichtathlet
 Rhonex Kipruto (* 1999), kenianischer Langstreckenläufer
 Silas Kipruto (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Vincent Kipruto (* 1987), kenianischer Marathonläufer